7-я церемония музыкальных наград MTV Video Music Awards 1990 прошла 6 сентября 1990 года в Лос-Анджелесе в Амфитеатре Гибсон. Ведущим церемонии был Arsenio Hall.

Номинанты 
Победитель выделен жирным шрифтом.

Видео года | Video of the Year 
 Aerosmith — «Janie's Got a Gun»
 Don Henley — «The End of the Innocence»
 Madonna — «Vogue»
 Sinéad O'Connor — «Nothing Compares 2 U»

Лучшее мужское видео | Best Male Video 
 Don Henley — «The End of the Innocence»
 Billy Idol — «Cradle of Love»
 MC Hammer — «U Can't Touch This»
 Michael Penn — «No Myth»

Лучшее женское видео | Best Female Video 
 Paula Abdul — «Opposites Attract»
 Madonna — «Vogue»
 Alannah Myles — «Black Velvet»
 Sinéad O'Connor — «Nothing Compares 2 U»
 Michelle Shocked — «On the Greener Side»

Лучшее видео группы | Best Group Video 
 Aerosmith — «Janie's Got a Gun»
 The B-52s — «Love Shack»
 Midnight Oil — «Blue Sky Mine»
 Red Hot Chili Peppers — «Higher Ground»
 Tears for Fears — «Sowing the Seeds of Love»

Лучший новый артист | Best New Artist 
 Bell Biv DeVoe — «Poison»
 The Black Crowes — «Jealous Again»
 Jane Child — «Don't Wanna Fall in Love»
 Lenny Kravitz — «Let Love Rule»
 Alannah Myles — «Black Velvet»
 Michael Penn — «No Myth»
 Lisa Stansfield — «All Around the World»

Лучшее метал/хард рок видео | Best Metal/Hard Rock Video 
 Aerosmith — «Janie's Got a Gun»
 Faith No More — «Epic»
 Mötley Crüe — «Kickstart My Heart»
 Slaughter — «Up All Night»

Лучшее рэп видео | Best Rap Video 
 Digital Underground — «The Humpty Dance»
 Biz Markie — «Just a Friend»
 MC Hammer — «U Can't Touch This»
 Young MC — «Principal’s Office»

Лучшее танцевальное видео | Best Dance Video 
 Paula Abdul — «Opposites Attract»
 Janet Jackson — «Rhythm Nation»
 Madonna — «Vogue»
 MC Hammer — «U Can't Touch This»

Best Post-Modern Video 
 Depeche Mode — «Personal Jesus»
 Sinéad O'Connor — «Nothing Compares 2 U»
 Red Hot Chili Peppers — «Higher Ground»
 Tears for Fears — «Sowing the Seeds of Love»

Лучшее видео саундтрека | Best Video from a Film 
 Edie Brickell & New Bohemians — «A Hard Rain's a-Gonna Fall» (из Born on the Fourth of July)
 Billy Idol — «Cradle of Love» (из The Adventures of Ford Fairlane)
 Prince — «Batdance» (из Batman)
 ZZ Top — «Doubleback» (из Back to the Future Part III)

Прорыв видео | Breakthrough Video 
 Paula Abdul — «Opposites Attract»
 Sinéad O'Connor — «Nothing Compares 2 U»
 Red Hot Chili Peppers — «Higher Ground»
 Tears for Fears — «Sowing the Seeds of Love»

Лучшая режиссура | Best Direction in a Video 
 Paula Abdul — «Opposites Attract» (режиссёр: Michael Patterson and Candace Reckinger)
 Aerosmith — «Janie's Got a Gun» (режиссёр: David Fincher)
 Don Henley — «The End of the Innocence» (режиссёр: David Fincher)
 Madonna — «Vogue» (Director: David Fincher)

Лучшая хореография | Best Choreography in a Video 
 Paula Abdul — «Opposites Attract» (хореограф: Paula Abdul)
 Janet Jackson — «Rhythm Nation» (хореографы: Janet Jackson и Anthony Thomas)
 Madonna — «Vogue» (хореографы: Luis Camacho и Jose Gutierrez)
 MC Hammer — «U Can't Touch This» (хореографы: MC Hammer и Ho Frat Hooo!)

Лучшие спецэффекты в видео | Best Special Effects in a Video 
 Paula Abdul — «Opposites Attract» (Special Effects: Michael Patterson)
 Billy Idol — «Cradle of Love» (Special Effects: Peter Moyer)
 Billy Joel — «We Didn't Start the Fire» (Special Effects: Chris Blum)
 Tears for Fears — «Sowing the Seeds of Love» (Special Effects: Jim Blashfield)

Лучшая художественная работа | Best Art Direction in a Video 
 Aerosmith — «Janie's Got a Gun» (Art Director: Alex McDowell)
 The B-52s — «Love Shack» (Art Director: Martin Lasowitz)
 Billy Joel — «We Didn't Start the Fire» (Art Director: Sterling Storm)
 Madonna — «Vogue» (Art Director: Lauryn LeClere)

Лучший монтаж | Best Editing in a Video 
 Aerosmith — «Janie's Got a Gun» (Editor: Jim Haygood)
 Don Henley — «The End of the Innocence» (Editor: Jim Haygood)
 Madonna — «Vogue» (Editor: Jim Haygood)
 MC Hammer — «U Can't Touch This» (Editor: Jonathan Siegel)

Лучшая операторская работа | Best Cinematography in a Video 
 Aerosmith — «Janie's Got a Gun» (оператор: Dariusz Wolski)
 Don Henley — «The End of the Innocence» (оператор: David Bridges)
 Billy Joel — «We Didn't Start the Fire» (оператор: Sven Kirsten)
 Madonna — «Vogue» (оператор: Pascal Lebegue)

Viewer’s Choice 
 Aerosmith — «Janie's Got a Gun»
 Don Henley — «The End of the Innocence»
 Madonna — «Vogue»
 Sinéad O'Connor — «Nothing Compares 2 U»

International Viewer’s Choice Awards

MTV Австралия 
  Boom Crash Opera — «Onion Skin»
  Max Q — «Sometimes»
  Midnight Oil — «Blue Sky Mine»
  Kylie Minogue — «Better the Devil You Know»

MTV Бразилия 
  Djavan — «Oceano»
  Engenheiros do Hawaii — «Alívio Imediato»
  Os Paralamas do Sucesso — «Perplexo»
  Titãs — «Flores»
  Caetano Veloso — «Estrangeiro»

MTV Европа 
  The Creeps — «Ooh I Like It»
  Laid Back — «Bakerman»
  Gary Moore — «Still Got the Blues (For You)»
  Sinéad O'Connor — «Nothing Compares 2 U»

MTV Internacional 
  Franco De Vita — «Louis»
  Gloria Estefan — «Oye Mi Canto (Hear My Voice)»
  Los Prisioneros — «Tren al Sur»
  Soda Stereo — «En la Ciudad de la Furia»

MTV Япония 
  Kome Kome Club — «Funk Fujiyama»
  Yasuyuki Okamura — «Vegetable»
  Jun Togawa — «Virgin Blues»
  Mami Yamase — «Go!»

Специальная премия «Признание Поколения» | Video Vanguard Award 
 Janet Jackson

Выступления 
 Janet Jackson — «Black Cat»
 Mötley Crüe — «Don't Go Away Mad (Just Go Away)»
 MC Hammer — «U Can't Touch This»
 INXS — «Suicide Blonde»
 Sinéad O'Connor — «Nothing Compares 2 U»
 New Edition (с Bobby Brown) — «Poison»/«Tap Into My Heart»/«Rub You the Right Way»/«Sensitivity»/«If It Isn't Love»/«Mr. Telephone Man»/«Can You Stand the Rain»
 Faith No More — «Epic»
 Phil Collins — «Sussudio»
 2 Live Crew — «Banned in the U.S.A.»
 World Party — «Put the Message in the Box»
 Aerosmith — «Love in an Elevator»
 Madonna — «Vogue»

Примечания

Ссылки 
 mtv.com vma 1990
 MTV VMA 1990

Музыкальные премии
1990
1990 год в музыке США
События 6 сентября
Сентябрь 1990 года
1990 год в Калифорнии